Фе́льдман — прізвище євреїв ашкеназі.

 Фельдман Бен ( 1980) — американський актор.
 Валентин Фельдман (1864—1928) — український архітектор і художник, педагог.
 Віктор Фельдман (1915–2008) — бібліограф, краєзнавець.
 Володимир Фельдман (1915—2008) — художник в жанрі військового мистецтва.
 Вільгельм Фельдман (1868—1919) — польський публіцист єврейського походження.
 Фельдман В'ячеслав Олександрович — засновник та лідер громадської організації «Ізраїльські друзі України»; кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.
 Геннадій Фельдман (* 1947) — радянський та український математик.
 Дьюла Фельдманн (1890—1955) — угорський футболіст та тренер.
 Ісаак Фельдман (1874—1942) — відомий лікар, засновник лікарні у Броварах.
 Кристина Фельдман (1916—2007) — польська акторка театру та кіно.
 Маєр Фельдман (відомий як Майк Фельдман) (1914—2007) був американським політичним помічником в адміністраціях Кеннеді.
 Марті Фельдман (1934—1982) — британський актор, комік, сценарист, кінорежисер та поет.
 Фельдман Микола (1904—1975) — естонський спортсмен, учасник Олімпійських ігор 1928 року в Амстердамі.
 Мирослав Фельдман (1899—1976) — хорватський і югославський поет, драматург.
 Олександр Фельдман ( 1960) — бізнесмен і народний депутат України, член фракції Партії регіонів.
 Фельдман Олександр Дмитрович (нар. 1947) — український дисидент єврейського походження, ізраїльський громадський діяч, науковець.
 Франсуа Фельдман ( 1958) — французький співак.
 Фельдман Яків Дмитрович — молодший сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня

Примітки 

Єврейські прізвища